Buchmühle steht für:

Orte:
 Buchmühle (Jagstzell), Hof der Gemeinde Jagstzell, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Buchmühle (Burghaslach), Einöde des Marktes Burghaslach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Buchmühle (Dischingen),  Wüstung auf der Gemarkung der ehemaligen Gemeinde Ballmertshofen, heute Ortsteil von Dischingen im Landkreis Heidenheim
 Buchmühle (Redwitz an der Rodach), Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Redwitz an der Rodach, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Buchmühle (Saal an der Saale), Einöde des Marktes Saal an der Saale, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Buchmühle (Schnelldorf), Wohnplatz der Gemeinde Schnelldorf, Landkreis Ansbach, Bayern
 Buchmühle (Waldkirchen), Einöde der Stadt Waldkirchen, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Buchmühle (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Mühlen:
 Buchmühle (Bergisch Gladbach), in Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Buchmühle (Ratingen), bei Ratingen, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Buchenmühle